Ферре́ро (, ) — італійське та іспанське прізвище.

 Анна-Марія Ферреро (; 1934) — італійська акторка.
 Бруно Ферреро — (; 1946) — католицький священик-монах, який належить до Салезіанської Конґреґації.
 Луїджі Ферреро (; 1904—1984) — італійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Маріо Ферреро (; 1903—1964) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника. П'ятиразовий чемпіон Італії.
 Мікеле Ферреро (; 1925—2015) — італійський бізнесмен, власник компанії «Ferrero».
 П'єтро Ферреро (; 1898—1949) — італійський підприємець, був головою та одним із засновників італійської кондитерської компанії «Ferrero».
 Хуан Карлос Ферреро (; 1980) — іспанський тенісист-професіонал, колишня перша ракетка світу.

Інше 
 «Ferrero» () — італійська транснаціональна корпорація, що спеціалізується на кондитерських виробах, заснована у 1942 році П'єтро Ферреро у місті Альба.

Див. також 
 Феррер

Італійські прізвища
Іспанські прізвища